Jacek Sienkiewicz (ur. 1976) – polski producent muzyczny, muzyk techno
 Jacek Sienkiewicz (ur. 1994) – polski wokalista i mandolinista, założyciel zespołu Kwiat Jabłoni